Bolswardervaart (Harlingen), een kanaal ten zuiden van Harlingen
 Bolswardertrekvaart (Boalserter Feart), een kanaal tussen Leeuwarden en Bolsward
 Bolswarderzeilvaart of Wijmerts, een kanaal tussen Nijezijl en Bolsward